Такмичење у бацању кладива у мушкој конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 15. и 16. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светског првака из Дохе 2019. одбранио је Павел Фајдек из Пољске. Ово му је било пето узастопно освајање првог места на светским првенствима.

Земље учеснице 
Учествовала су 30 такмичара из 20 земаља.

 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (3)
 (3)
 (1)
 (1)
 (2)
 (2)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у бацању кладива за мушкарце пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих бацача кладива у 2022. години пре почетка првенства (15. јул 2022.), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 15. јула 2022. године. Такмичари су били подељени у две групе. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 77,50 метара. Норму је пребацило 8 такмичара КВ, а преостала 4 места попунила су на основу постигнутог резултата (кв).,,,

Почетак такмичења: Група А у 09:05, група Б у 10:30 по локалном времену.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
Такмичење је одржано 16. јула 2022. године у 12:00 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. на сајту WA
 Званични сајт World Athletics
 Резултати у бацању кладива на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Бацање кладива на Светском првенству у атлетици на отвореном